YBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bedwell Harbor (Columbia Britannica) (Canada)